Горелка — село в Воронежской области. Входит в Борисоглебский городской округ.

География

Улицы 
 ул. Бугровая,
 ул. Молодёжная,
 ул. Низовая,
 ул. Октябрьская,
 ул. Проезжая,
 ул. Садовая,
 ул. Северная,
 ул. Советская,
 пер. Набережный,
 пер. Советский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Борисоглебского городского округа